Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 12 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Elizabeth Smylie.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Monica Seles face à Gabriela Sabatini, à l'issue d'une finale de , soit le premier match de l'ère Open jamais joué par des femmes en cinq manches. Seles enregistre à cette occasion le premier de ses trois succès consécutifs dans cette compétition (1990-1992).

En l'absence de la paire Navrátilová-Shriver (neuf fois victorieuses depuis 1981), Kathy Jordan et Elisabeth Smylie remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1990
Masters
Tennis aux États-Unis en 1990
Masters
Tennis en novembre 1990